Arciduca Giuseppe Augusto d'Austria
 Arciduca Giuseppe (diamante)